L'Open de Nouvelle-Zélande de squash 2009 est l'édition 2009 de l'Open de Nouvelle-Zélande de squash qui se déroule à Mount Maunganui du 11 au  à  Mount Maunganui. Le tournoi fait partie de la catégorie WSA Gold 45 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participantes dont huit têtes de série et quatre joueuses qualifiées.

La finale oppose les deux premières têtes de série et Natalie Grinham l'emporte face à Natalie Grainger.

Têtes de série

Tableaux et résultats

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Nouvelle-Zélande de squash

2009
Squash en 2009
Sport en Nouvelle-Zélande en 2009
Sport en août 2009